Фуэнтидуэния-де-Тахо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 60,6 км². Население — 2095 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Покровителем города считается святой Андрес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида